FAI Высшая лига 2017 () — 97-й сезон чемпионата Ирландии с момента его основания. Соревнования начались 24 февраля 2017 года и завершились 27 октября 2017 года.

17 октября «Корк Сити» сыграл вничью (0:0) с «Дерри Сити» и досрочно стал чемпионом Ирландии.

Обзор 
Премьер-дивизион состоит из 12 команд. Каждая команда играет друг с другом три раза, в общей сложности за сезон играется по 33 матча каждой командой.

«Лимерик», победил в Первом дивизионе 2016, и вышел в Премьер дивизион. «Дроэда Юнайтед» был повышен после победы в плей-офф.

22 декабря 2016 года Футбольная ассоциация Ирландии объявила о том, что лига с сезона 2018 года будет реорганизована на два дивизиона по 10 команд , что является одной из рекомендаций, сделанных в Докладе Коннора 2015 года. Это означало отмену плей-офф по повышению/понижению в конце сезона 2017 года, причем только чемпион первого дивизиона продвигались наверх.

Команды

Персонал и форма 
Примечание: флаги указывают на национальную сборную, по определению ФИФА. Игроки могут иметь более одного гражданства.

Таблица

Результаты

Туры 1-22
Команды играют друг с другом дважды (один раз дома, один раз на выезде).

Туры с 23 по 33
Команды играют друг с другом один раз.

Лучшие бомбардиры

См. также 
 2017 Кубок ФАИ
 2017 Лига Кубка Ирландии
 2017 Лига Ирландии первый дивизион

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Результаты

2017
2017 год в Ирландии
Ирландия